

Cinema 
 Girlfriends – film del 1978 diretto da Claudia Weill
 Girlfriends – film del 1993 diretto da Mark Steven Bosko e Wayne Alan Harold
 Girlfriends – film del 2009 diretto da Kang Suk-bum

Musica 
 Girl Friends – gruppo musicale sudcoreano
 Girlfriends – singolo dei Cheap Trick del 1994

Televisione 
 Amiche nemiche (Girl Friends – Freundschaft mit Herz) – serie televisiva tedesca del 1995
 Girlfriends – serie televisiva statunitense del 2000
 Girlfriends – serie televisiva britannica del 2018
 Girlfriends – reality show britannico del 2012

Altro 
 Girl Friends – rivista femminile statunitense
 Girl Friends – manga del genere Yuri

Pagine correlate 
Girlfriend